Ел Куарто има више значења:

 Ел Куарто (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Куарто (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Куарто (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Куарто (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику